Бебреш може да се отнася за:
 Бебреш – река в Северна България;
 Бебреш – язовир на река Бебреш;
 Бебреш – защитена зона от Натура 2000 в България;
 Бебреш – виадукт на автомагистрала Хемус над долината на река Бебреш;
 Бебреш – скалист морски нос на северозападния бряг на остров Лиеж, Антарктида.